I wojna szmalkaldzka (1546-1547) – konflikt religijny pomiędzy katolickim cesarzem Rzeszy Karolem V oraz protestanckim związkiem szmalkaldzkim.
 II wojna szmalkaldzka (1551-1552) – wojna pomiędzy katolikami a protestantami, przy czym tych ostatnich wsparła Francja.

Historia protestantyzmu w Niemczech